Kurt Andersen (1898-2003) est un  allemand pendant la Seconde Guerre mondiale et un  dans la .
 Kurt Andersen (1954- ) est un romancier américain.